Furche steht für:

 Furche, linienhafte Vertiefung
 Furche, in der Planetologie linienförmige Strukturen von Furchen und Rinnen, siehe Sulcus (Planetologie)
 Tiefe Furchen, deutscher Spielfilm der DEFA von Lutz Köhlert (1965)

Furche ist der Familienname folgender Personen:

 Filipp Furche (* 1974), deutscher Chemiker

Siehe auch:

 Die Furche